Mecze grupy G drugiej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy CEV rozegrane zostały w dniach od 27 do 31 maja 2009 roku w portugalskim mieście - Póvoa de Varzim.

W grupie G znalazło się pięć drużyn - Dania, Grecja, Portugalia, Rumunia i Słowenia.

Awans do trzeciej rundy kwalifikacyjnej uzyskały trzy reprezentacje: Portugalia, Rumunia i Słowenia.

Tabela 
Grupa G

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Mecze

Grecja – Słowenia 
Środa, 27 maja 2009
15:30 (UTC+1) - Pavilhao Desportivo Municipal, Póvoa de Varzim - Widzów: 100

 Czas trwania meczu: 111 minut

Portugalia – Dania 
Środa, 27 maja 2009
18:10 (UTC+1) - Pavilhao Desportivo Municipal, Póvoa de Varzim - Widzów: 300

 I sędzia: Jure Stegnar (Słowenia)
 II sędzia: Panagiotis Roussakis (Grecja)
 Czas trwania meczu: 78 minut

Słowenia – Rumunia 
Czwartek, 28 maja 2009
17:30 (UTC+1) - Pavilhao Desportivo Municipal, Póvoa de Varzim - Widzów: 100

 I sędzia: Panagiotis Roussakis (Grecja)
 II sędzia: Avelino Azevedo (Portugalia)
 Czas trwania meczu: 124 minuty

Portugalia – Grecja 
Czwartek, 28 maja 2009
20:20 (UTC+1) - Pavilhao Desportivo Municipal, Póvoa de Varzim - Widzów: 450

 I sędzia: Dorin Mirel Zaharescu (Rumunia)
 II sędzia: Gad Eizikovits (Izrael)
 Czas trwania meczu: 113 minut

Dania – Grecja 
Piątek, 29 maja 2009
17:30 (UTC+1) - Pavilhao Desportivo Municipal, Póvoa de Varzim - Widzów: 50

 I sędzia: Avelino Azevedo (Portugalia)
 II sędzia: Jure Stegnar (Słowenia)
 Czas trwania meczu: 87 minut

Portugalia – Rumunia 
Piątek, 29 maja 2009
20:00 (UTC+1) - Pavilhao Desportivo Municipal, Póvoa de Varzim - Widzów: 500

 I sędzia: Gad Eizikovits (Izrael)
 II sędzia: Aage Christensen (Dania)
 Czas trwania meczu: 88 minut

Słowenia – Dania 
Sobota, 30 maja 2009
15:30 (UTC+1) - Pavilhao Desportivo Municipal, Póvoa de Varzim - Widzów: 35

 I sędzia: Dorin Mirel Zaharescu (Rumunia)
 II sędzia: Gad Eizikovits (Izrael)
 Czas trwania meczu: 86 minut

Grecja – Rumunia 
Sobota, 30 maja 2009
18:30 (UTC+1) - Pavilhao Desportivo Municipal, Póvoa de Varzim - Widzów: 80

 I sędzia: Aage Christensen (Dania)
 II sędzia: Avelino Azevedo (Portugalia)
 Czas trwania meczu: 137 minut

Rumunia – Dania 
Niedziela, 31 maja 2009
13:30 (UTC+1) - Pavilhao Desportivo Municipal, Póvoa de Varzim - Widzów: 50

 I sędzia: Panagiotis Roussakis (Grecja)
 II sędzia: Jure Stegnar (Słowenia)
 Czas trwania meczu: 83 minuty

Słowenia – Portugalia 
Niedziela, 31 maja 2009
16:05 (UTC+1) - Pavilhao Desportivo Municipal, Póvoa de Varzim - Widzów: 560

 I sędzia: Gad Eizikovits (Izrael)
 II sędzia: Dorin Mirel Zaharescu (Rumunia)
 Czas trwania meczu: 115 minut

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie G drugiej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Dania 
Trener:  Fred SturmAsystent: Sven Brix

Grecja 
Trener: Konstantinos ArseniadisAsystent: Dimitrios Kazazis

Portugalia 
Trener:  Juan DíazAsystent: Carlos Prata

Rumunia 
Trener: Stelian MoculescuAsystent:  Ulf Quell

Słowenia 
Trener: Gregor HribarAsystent: Radovan Gacic

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010